Kempsey ist der Name folgender Ortschaften:

 Kempsey (New South Wales), ein Ort in Australien
 Kempsey (Worcestershire), ein Ort in England